Джамалов — тюркоязычная и кавказская фамилия; имеет женскую форму Джамалова.

Известные носители 
 Джамалов, Абдулхамит (род. 1924) — полный кавалер ордена Славы.
 Джамалов, Гасан Саадуевич — российский борец вольного стиля.
 Джамалова, Дильруба Джабраил кызы (1938—2009) — азербайджанский партийный, государственный и общественный деятель.
 Джамалов, Камал Давлятович (1920—1977) — Герой Советского Союза.
 Джамалов, Роальд Гамидович (род. 1938) — учёный-геолог, гидрогеолог, лауреат премии имени Ф. П. Саваренского (2001).
 Джамалов, Эльвин Сяркяр оглы (род. 1995) — азербайджанский футболист, полузащитник. 
 Джамалов, Явер Талыб оглы (1949—2018) — азербайджанский государственный деятель.